Рай-Барелі може означати:

 Рай-Барелі — місто на півночі Індії, в штаті Уттар-Прадеш, на Індо-Гангській рівнині
 Рай-Барелі — район на півночі Індії, в штаті Уттар-Прадеш